Tom Farrell – mezzofondista statunitense
Tom Farrell – mezzofondista britannico
Tom Farrell – ostacolista britannico